Gelfand è un cognome russo e ucraino che  in lingua yiddish significa "elefante". Può riferirsi a:

Boris Gelfand, scacchista e Grande Maestro Internazionale
Israel Gelfand, matematico, da cui prendono il nome numerose nozioni matematiche
rappresentazione di Gelfand, costruzione che consente una completa caratterizzazione delle C*-algebre commutative come algebre di funzioni continue a valori complessi;
costruzione di Gelfand–Naimark–Segal;
teorema di Gelfand–Naimark;
teorema di Gelfand–Mazur theorem;
coppia di Gelfand, coppia (G,K) costituita da un gruppo unimodulare localmente compatto G e da un suo sottogruppo compatto K;
tripla di Gelfand, costruzione che consente di collegare le nozioni di distribuzione (funzione di test) e di funzione a quadrato sommabile in analisi funzionale.
Vladimir Gelfand, scrittore ebreo ucraino

Pagine correlate 
Aleksandr Osipovič Gel'fond (matematico sovietico)